Зура — жіноче і чоловіче східне ім'я арабського походження
 Зура — село, Ігринський район, Удмуртія, Росія

 Зура Кікалейшвілі — грузинський радянський актор драматичного кіно
 Едмундо Зура — еквадорський професійний футболіст